Rosalind (maan), een maan van Uranus
Rosalind (voornaam), een meisjesnaam
Rosalind (plaats), plaats in Canada